Dirección General de Aeronáutica Civil peut faire référence à :
 Dirección General de Aeronáutica Civil,  l'agence de l'Aviation civile du Guatemala ;
 Dirección General de Aeronáutica Civil,  l'agence de l'Aviation civile du Mexique.